«Пандемия» (, 2007) — телевизионный мини-сериал режиссёра Армана Мастроянни.

Сюжет 
После того, как загадочная болезнь, напоминающая по симптомам обычную простуду, убивает молодого человека на борту самолёта, следующего рейсом из Австралии в Лос-Анджелес, Доктор Кайла Мартин, глава центра по контролю за вирусными инфекциями, объявляет карантин для всех пассажиров.

Но смертоносный штамм этого неизвестного вируса уже распространяется, порождая панику. И начинается гонка со временем по всему миру в поисках первого зараженного.

В ролях 
 Эрик Робертс — мэр Далесандро
 Тиффани Тиссен — Кайла Мартин
 Фэй Данауэй — губернатор Шефер
 Брюс Бокслейтнер — Фридлендер
 Боб Гантон — Соркоски

Награды 
 2008 — Премия Гильдии сценаристов Америки — Брюс Забел, Джеки Забел

Примечания

Ссылки 
 
 

 
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Телевизионные мини-сериалы США
Телефильмы 2007 года
Фильмы Армана Мастроянни
Телевизионные мини-сериалы 2007 года
Фильмы про вирусы